Jean Digne, né à Marseille le , est un conseiller et responsable culturel français. Il a été directeur de l'Association française d'action artistique et président du Musée du Montparnasse de 2003 à 2014. Il est actuellement président de Correspondances du Monde.

Biographie 
Jean Digne est le fils de Pierre Digne, banquier, et de Catherine Reggio, petite-fille de Nicolas Paquet, le fondateur à Marseille de la Compagnie de navigation Paquet.

Après une scolarité plutôt chaotique à Marseille, Jean Digne poursuit des études en sciences économiques, puis en architecture. Il est détaché pour son service militaire à Rabat en tant que coopérant culturel où il invente le spectacle Le Cabaret d'un soir dans le cadre duquel plusieurs artistes confirmés ou amateurs se produiront. À son retour du Maroc, Jean Digne devient l'un des premiers boursiers du Ministère de la culture qui souhaite former les futurs directeurs des Maisons de la culture. À cette occasion il rencontre Charles Nugues qui lui donne à 25 ans la direction du Théâtre du Centre à Aix-en-Provence, qui verra également des artistes de renom débuter.

Fort de ces nouvelles responsabilités, il crée en 1972 « Aix ville ouverte aux saltimbanques », manifestation dédiée aux arts de la rue, le premier festival français de ce genre de spectacles. Cet évènement dure quatre ans. À l'issue de cette expérience, Jean Digne lance « Les ateliers publiques » à Manosque. Il se déplace jusqu'à Chalon-sur-Saône pour créer la première école française de théâtre de rue. Puis il est recruté comme expert par l'UNESCO pour une mission en Afrique pendant deux ans. Il rentre en France lorsque Michel Pezet, alors secrétaire national du Parti socialiste, lui propose de prendre la direction de l'Office régional de la culture de la région Paca, créé à l'initiative de Gaston Defferre.

Jean Digne invente alors la Caravane culturelle qui sillonnera la région en proposant des films et des expositions. Ne souhaitant plus poursuivre un mélange des genres entre animation culturelle et politique, Jean Digne démissionne. Cette période coïncide avec l'élection de François Mitterrand à la présidence de la République, et Jean Digne est alors chargé de s'occuper de la décentralisation artistique (plus précisément des arts plastiques).

En 1982, à la demande de Gilles Martinet, ambassadeur en Italie, il est appelé pour construire un axe nouveau Italie du sud / France. À la suite de cela, il est nommé directeur de l'Institut français de Naples. Sa direction exemplaire conduira François Mitterrand à se déplacer en personne à l'Institut.

En 1990, Jean Digne est ensuite nommé directeur de l'Association française d'action artistique (AFAA) avec laquelle il organisera notamment Cargo 92. Jean Digne reste dix ans à la tête de l'AFAA, puis fonde le festival des Correspondances de Manosque et le festival Biarritz Terre d'images. Il fonde ensuite, avec Jean-Michel Djian, la première formation supérieure de coopération artistique internationale à l'Université Paris-VIII, où il devient professeur associé.

Il est ensuite l'un des conseillers de Jack Lang au ministère de l'Éducation nationale. En 2006 il devient le président de « Hors les murs » où il crée le magazine Stradda, revue de référence pour les arts de la rue et le nouveau cirque.

Il est le président du Musée du Montparnasse de 2003 à 2014. En 2008, le musée du Montparnasse est partenaire de l'exposition Black Boncept Definition Une exposition de 120 photos sur la diversité du peuple Noir et Metisse de Paris et ses banlieues, un projet proposé par le photographe Black Jack Legroove BJL et Naomi pour Ketime Association et Bcdlabel. 

Il est actuellement le président de l'ONG Correspondances du Monde.

Distinction 
  Il est promu au grade de commandeur le .

Annexes

Notes et références

Bibliographie 
  Aïcha Ouattara, Jean Digne, la culture du Hors, documentaire, Patou Films International, 2019, 52 min.

Liens externes 
 
 Correspondances du monde

Naissance en décembre 1943
Naissance à Marseille
Art de rue
Personnalité du cirque
Directeur français de théâtre
Commandeur des Arts et des Lettres